Роб Каман (нид. Robert Kaman, 5 июня 1962, Амстердам, Нидерланды) — спортсмен и актёр. Девятикратный чемпион мира по муай-тай и кикбоксингу. Его прозвища — «Голландец» и «Мистер лоукик».

Биография 
Роб родился 5 июня 1962 года в Амстердаме. Боевыми искусствами он занялся только в 76 году. До этого играл в молодежной команде Аякс. Первым единоборством, которое он попробовал, был пинчак силат. В 1978 году Роб приступил к занятиям муай-тай в «Меджиро Джим».

Профессиональная карьера 
Через четыре месяца после начала у него был первый бой с французским чемпионом — Карильеном, который он проиграл по очкам. Переломным моментом в карьере Роба был бой с Блинки Уркидесом — братом Бенни Уркидеса -, в котором он одержал победу во втором раунде лоукиком. Этот поединок стал выходом спортсмена на международный уровень.

Роб отправился биться в Таиланд. Первый бой был с локальным чемпионом Денноем. Каман нокаутировал местного бойца. Сразу после поединка ему предложили нового соперника — Лекчарта, который был чемпионом Таиланда. Этот бой он проиграл, но вынес уроки из поражения. После этого Каман вернулся на родину, где одержал много побед. Это позволило в 1983 году Робу выйти на бой с Робом Монкяйо — чемпионом мира по кикбоксингу WKA. Каман выиграл в третьем раунде и стал первым европейцем, которому удалось завоевать этот титул.

В следующем году крупной победой Роба стал триумф над чемпионом Таиланда Паяп Премчаем. В том же году были еще знаковые поединки: матч-реванш с Монкьяйо, с великим бойцом муай-тай Самарт Прасанмиртом и Жаном марком Танусом — во всех противостояниях Каман победил. В 1985 была победа над Ларри Макфеденом и повторный бой с Лекчартом, в котором Роб смог взять реванш.

После серии побед по разным правилам, в том числе над Эрнесто Хостом, Камана пригласили драться в Японию. Там первым его соперником был опять Лекчарт, который был нокаутирован в первом раунде. Япония буквально сошла с ума от Камана. Впоследствии он много раз дрался в этой стране и неизменно побеждал.

В 1989 году Роб проиграл бой в Амстердаме Яну Весселсу, и фанаты подумали что его карьере пришел конец. Но позднее он вернулся и отобрал мировой титул WKA у своего обидчика. В 1990 Каман снимался в фильме «Кровавый кулак», много бился и у него родился сын. Его преследовали многочисленные травмы. Но у Камана был контракт на бой в Японии с Робом Смитом. Несмотря на все трудности, он вышел на поединок и вновь проиграл. И опять болельщики заговорили о конце империи Камана. Но Роб вернулся и после триумфального боя в Японии снова получил в соперники Эрнесто Хоста, которого считают лучшим бойцом в истории кикбоксинга. И Каман победил.

В 1991 году под руководством своего нового менеджера — Клова Депре — он завоевывает очередной мировой титул WKA. В 1992 состоялся «величайший бой» с Жаком Ивом Теро — одним из самых великих на тот момент бойцов. Каман выиграл техническим нокаутом и стал мировым чемпионом по версии ISKA . После трех лет перерыва в 1993 году Роб впервые выступил в Голландии и нокаутировал Рико Ватхерста. В 1999 Роб решает закончить карьеру бойца. Последний бой он проводит в Голландии — там где и начал в свое время карьеру. Его соперником был 21-летний Алексей Игнашов — будущая мировая звезда муай-тай. Поединок вызвал огромный ажиотаж у публики. Из последнего своего противостояния Роб вышел победителем — судьи присудили ему победу по очкам, но после поединка Каман отдал свой кубок белорусу, сказав что тот на самом деле выиграл бой. Сын Роба Гэби вынес на ринг кубок «бойца века» и вручил отцу, который на тот момент провел более ста боев.

Кинокарьера 
В 1990 Роб снимается я в фильме «Кровавый кулак». В 1993 году выходит 8 видеокассет с уроками муай-тай от Камана, документальный фильм с нарезкой лучших его боев, а также он снимается в двух фильмах с Жанном-Клодом Ван Даммом — «Максимальный Риск» и «Двойной удар». После одного из боев киноактер подошел к Каману и сам предложил ему роль. После небольшого количества боев за несколько лет он опять снимается в кино. И снова это был совместный проект с Жанном-Клодом — фильм «Легионер».

Дружба С Рамоном Деккерсом 
Отдельных слов заслуживает дружба Роба с другим великим бойцом муай-тай — Рамоном Деккерсом. Когда Каман жил в Таиланде, Деккерс приехал туда на свои первые поединки. Более опытный и взрослый Каман поддерживал молодого бойца, стоя у него в углу ринга вместе с Кором Хеммерсом. Роб и Рамон вместе жили и тренировались в Паттайе. Вместе они также посещали зал великого тайского тренера Йодтхонга Сенанана. На родине муай-тай бойцов называли «Голландская двойка». Первым менеджером Рамона стал менеджер Роба — Клов Депре.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Кикбоксеры Нидерландов
Спортсмены по алфавиту
Кикбоксинг в Нидерландах
Спорт в Нидерландах